Popular Astronomy steht für:

 Popular Astronomy (US-Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift für Amateurastronomen (1893–1951)
 Popular Astronomy (britische Zeitschrift), britische Zeitschrift (seit 1953)